Parkbühne ist der Name für  
 ein Parkregal in automatischen Parkhäusern 
 die Parkbühne Wuhlheide, in Berlin-Oberschöneweide
 die Gilde Parkbühne Hannover, eine Open Air-Veranstaltungsstätte in Hannover